Бордушань () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Бордушань () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Бордушань.
 Бордушань () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Седжата.